Марион Бартоли — победительница турнира. Француженка не проиграла на турнире ни одного сета и не сыграла ни одного тай-брейка.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защищала свой титул, но уступила в четвёртом раунде будущей финалистке Сабине Лисицки.

Общая информация 
Проиграв в первом раунде турнира Ольге Пучковой, Аранча Рус повторила рекордную безвыигрышную серию на турнирах WTA и соревнованиях серии Большого шлема: как и американка Сэнди Коллинз в 1983—1987 годах, нидерландка не знала вкуса победы на этом уровне в течение 17 матчей кряду.

Впервые с Уимблдонского турнира 1999 года в финале турнира Большого шлема в женском одиночном разряде сыграла представительница Германии.

Во второй раз в «Открытой эре» титул разыграли спортсменки, не попавшие при жеребьёвке в топ-10 посева (первый случай — здесь же в 2007 году — также состоялся при участии Марион Бартоли).

Посев 

  Серена Уильямс (Четвёртый раунд)
  Виктория Азаренко (Второй раунд, отказ)
  Мария Шарапова (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Сара Эррани (Первый раунд)
  Ли На (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Второй раунд)
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Мария Кириленко (Первый раунд)
  Роберта Винчи (Четвёртый раунд)
  Ана Иванович (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Первый раунд)
  Саманта Стосур (Третий раунд)
 ' Марион Бартоли (Титул)
  Елена Янкович (Второй раунд)<li> Слоан Стивенс (Четвертьфинал)
<li> Доминика Цибулкова (Третий раунд)
<li> Карла Суарес Наварро (Четвёртый раунд)
<li> Кирстен Флипкенс (Полуфинал)
<li> Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)
<li> Сорана Кырстя (Второй раунд)
<li> Сабина Лисицки (Финал)
<li> Пэн Шуай (Второй раунд)
<li> Екатерина Макарова (Третий раунд)
<li> Варвара Лепченко (Первый раунд)
<li> Луция Шафаржова (Второй раунд)
<li> Тамира Пашек (Первый раунд)
<li> Ализе Корне (Третий раунд)
<li> Мона Бартель (Второй раунд)
<li> Ромина Опранди (Первый раунд, отказ)
<li> Клара Закопалова (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Елена Балтача (Первый раунд)  Энн Кеотавонг (Первый раунд)  Йоханна Конта (Первый раунд)  Саманта Маррей (Первый раунд)  Тара Мур (Первый раунд)''

<ol start="6">
 Андреа Петкович (Второй раунд)
 Алисон Риск (Третий раунд)
 Луция Градецкая (Первый раунд)
 Михаэлла Крайчек (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Ева Бирнерова (Третий раунд)
  Карина Виттхёфт (Первый раунд)
  Галина Воскобоева (Первый раунд)
  Каролин Гарсия (Второй раунд)
  Мариана Дуке-Мариньо (Второй раунд)
  Барбора Заглавова-Стрыцова (Второй раунд)
  Мария Елена Камерин (Первый раунд)

<ol start="8">
 Мишель Ларшер де Бриту (Третий раунд)
 Ивонн Мойсбургер (Первый раунд)
 Виржини Раззано (Первый раунд)
 Айла Томлянович (Первый раунд)
 Петра Цетковская (Третий раунд)
 Ваня Кинг (LL, Первый раунд)
 Анна Каролина Шмидлова (LL, Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Дуань Инъин
  Светлана Кузнецова
  Винус Уильямс

<li> Мелинда Цинк
<li> Чжан Шуай
<li> Чжань Юнжань

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Ромина Опранди (Первый раунд)
  Виктория Азаренко (Второй раунд)

<ol start="3">
 Ярослава Шведова (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые